

Patronyme 

 Annette Eick (1909-2010), écrivaine et poète juive allemande.
 David Eick (1968-), scénariste et producteur américain.
 Mathias Eick (1979-), musicien norvégien.

Sigle 
 Pour l'aéroport de Cork, voir EICK.